Улица Тычины () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от проспекта Мира до тупика возле ж/д линии Чернигов—Горностаевка.

Примыкают улицы Смирнова, Квитки Цысик (Тюленина), Екатерины Белокур (Мозырская), переулок Екатерины Белокур (Мозырский), Коробко, Григория Сурабко, переулок Тычины, Генерала Авдеенко.

История 
До 1974 года называлась улица Шевченко — в честь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Переименована, когда село Коты (его часть) вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием. 

10 апреля 1974 года улица получила современное название — в честь украинского советского поэта и государственного деятеля Павла Григорьевича Тычины, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

Застройка 
Улица Тычины является главной улицей местности Коты. Улица пролегает в юго-западном направлении, имеет несколько изгибов-поворотов. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Конец улицы непарная сторона — промышленными предприятиями, парная — не застроена. 

Учреждения: 
 дом № 45 — дом культуры
 дом № 45 А — библиотека (филиал № 5 центральной городской библиотеки им. М. М. Коцюбинского) — ранее городская библиотека № 6
 дом № 69 — асфальтобетонный завод  «Чернігівагрошляхбуд» («Черниговагропутестрой»)
 дом № 71 — предприятие «Коллар»
 школа № 25 (ликвидирована)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 795 ТИЧИНИ  ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

 
Улицы Чернигова